Цикло́н (от  — «вращающийся») может означать:
 Циклон — атмосферное явление.

В технике 
 «Циклон» — семейство жидкостных ракет-носителей лёгкого класса на базе МБР Р-36.
 «Циклон Б» — пестицид и отравляющее вещество, использовавшееся нацистами для убийства узников «лагерей смерти».
 Циклон — навигационная система в СССР.
 «Циклон» — научно-исследовательский институт Министерства электронной промышленности СССР.
 Циклон — тип пылеуловителей для очистки газов и жидкостей, использующий для осаждения частиц центробежную силу.
 «Циклон» — название пассажирского морского двухпалубного судна на подводных крыльях.
 «Циклон» — серия отечественных пылесосов.
 «Циклон» — вымышленный гиперзвуковой самолёт из фильма «Барьер неизвестности».
 «Циклон» (ПКМ-5) — стационарный коротковолновый радиопередатчик средней мощности.

Другое 
 «Циклон» — платье 1939 года авторства Жанны Ланвен.
 «Циклон» — кодовое название секретной операции ЦРУ (1979—1989).
 «Циклон» — американский фильм 1987 года.
 «Циклон» — персонаж мультсериала «Трансформеры».
 «Циклон» — название женского футбольного клуба «Сила» из Санкт-Петербурга в 1993 году.
 «Циклон» — операция МВД России по выводу АвтоВАЗа из под контроля оргпреступности (1997).
 ОАО ЦНИИ «Циклон» — производитель неохлаждаемых тепловизоров и систем технического зрения на их основе.

См. также 
 
 Антициклон

Примечания